Benjamin Jamieson (1874-1915) – giocatore di lacrosse canadese
Bradford Jamieson IV (1996) – calciatore statunitense
Michael Jamieson (1988) – nuotatore britannico
Scott Jamieson (1988) – calciatore australiano
Tony Jamieson (1974) – calciatore cookese